Provisoriska regeringen kan till exempel avse:

 Mexikos provisoriska regering (1823–1824)
 Hawaiis provisoriska regering (1893–1894)
 Rysslands provisoriska regering (1917)
 Republiken Koreas provisoriska regering (1919–1948)
 Frankrikes provisoriska regering (1944–1946)